Orbitestella är ett släkte av snäckor. Orbitestella ingår i familjen Orbitestellidae.

Orbitestella är enda släktet i familjen Orbitestellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Orbitestella